Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn 2015/2016 – 60. edycja najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski na rok 2016, a także drużyn, które uzyskały prawo występu w europejskich pucharach w sezonie 2016/2017 oraz zespołów, które relegowano do I ligi polskiej sezonu 2016/2017. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z fazą play-off, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach brało udział 12 drużyn.

Sponsorem tytularnym rozgrywek było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, stąd ich marketingowa nazwa brzmiała PGNiG Superliga Mężczyzn.

Tytuł mistrza Polski obroniło czwarty raz z rzędu , pokonując w finale fazy play-off Orlen Wisłę Płock 3:0, zdobywając go po raz 13. w historii. W tym sezonie beniaminkami byli: KPR Legionowo oraz Gwardia Opole, a z superligi w poprzedniej edycji spadły Wybrzeże Gdańsk i Nielba Wągrowiec. W tym sezonie superligę opuścił Śląsk Wrocław.

Drużyny

System rozgrywek 
Wszystkie występujące ze sobą zespoły grają w rundzie zasadniczej systemem kołowym w formie mecz-rewanż (razem 22 kolejki). Po ich rozegraniu osiem najlepszych zespołów zagra w play-offach. Zostaną one podzielone w taki sposób, że najlepszy zespół z rundy zasadniczej zagra z 8. drużyną fazy początkowej, drugi z siódmym, trzeci z szóstym oraz czwarty z piątym (rywalizacja na zasadzie mecz-rewanż). Pozostałe drużyny zagrają w meczach o miejsca 9-12 w tym samym systemie jak w rundzie zasadniczej. Przegrane zespoły zagrają o miejsca 5-8, natomiast wygrane awansują do półfinałów (rywalizacja do 3 zwycięstw). Przegrane zespoły z półfinałów trafią na siebie w meczu o trzecie miejsce, natomiast zwycięzcy zagrają o Mistrzostwo Polski (również rywalizacja do 3 zwycięstw).

Trenerzy

Hale

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela 

Wyniki

Miejsca 9-12

Tabela 

Wyniki

Baraż o Superligę

Format 
W barażu II o awans/utrzymanie się w Superlidze 2016/2017 zwycięzca barażu I między 2. zespołami obydwu grup I Ligi  zmierzył się z Pogonią Szczecin – 10. zespołem PGNiG Superligi 2015/2016. Gospodarzem pierwszego spotkania była drużyna z I Ligi.

 obroniła miejsce w Superlidze.

Wyniki

Playoff

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

W związku z kolejnym awansem Polski w rankingu EHF (na 6. miejsce), zdobyciem Pucharu Polski przez  oraz uzyskaniem przez  "dzikiej karty" w rozgrywkach grupowych EHF Ligi Mistrzów 2016/2017 - podobnie jak w poprzednim sezonie wystąpią dwa polskie zespoły, zaś w Pucharze EHF wystąpi również 5. zespół Superligi.

Klasyfikacja strzelców

Przypisy 

2015 w piłce ręcznej
2016 w piłce ręcznej
Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie